La Coppa di Finlandia 2016 si è svolta dal 1º ottobre 2016 al 29 gennaio 2017: al torneo hanno partecipato undici squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la sesta volta, la terza consecutiva, al Viesti Salo.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, quarti di finale, giocati con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipati

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
 2016